El término toque puede referirse:

 a la acción y efecto de tocar (término ambiguo, véase la página de desambiguación correspondiente);
 en la medicina, a un toque (medicina), una forma de aplicación tópica de medicamentos;
 a un toque real;
 a una pincelada ligera;

 en la música, a un toque, la acción y efecto de tocar un instrumento musical;
al toque de clarín, especialmente en contextos militares, que identifica a la propia orden;
al toque a degüello;
al toque de diana;
al toque de queda, la prohibición de circular por las calles a partir de cierta hora;

al toque flamenco, la acción y efecto de tocar la guitarra en este género musical;
al toque de campana, tañido de campana o repique de campana, actividad tradicional para anunciar distintos acontecimientos:
el toque de misa, para avisar del próximo comienzo de una misa;
el toque de alba, para el rezo del avemaría al amanecer;
el toque de ángelus, para el rezo del ángelus al mediodía;
en las bodas, el toque de bodas;
en las bautizos, el toque de bautizo;
en los funerales, el toque de funeral, toque de difuntos o toque de ánimas;
el toque de tentenublo, para anunciar la amenaza de tormenta de granizo;
el toque de fuego, para anunciar un incendio;

 al fútbol de toque, una estrategia futbolística que se basa en realizar numerosos pases cortos y mantener la posesión del balón;
 en orfebrería, al toque, un procedimiento no destructivo para el cálculo de la pureza de una pieza de oro o de plata;
 a una piedra de toque;
en la francmasonería, al toque, una de las señales secretas para identificación;
Coloquial, en México, un cigarro de marihuana.

Topónimo
a Toques, una localidad española en la provincia de La Coruña, en España;

Títulos de obras artísticas o literarias
 a Toque, un álbum musical de Joe Vasconcellos.

Referencias